Carlos Belmonte puede referirse a:

 Carlos Belmonte González, arquitecto español y alcalde de Albacete.
 Carlos Belmonte Martínez, neurocientífico español.
 Carlos Daniel Belmonte, futbolista argentino.